Schillersdorf steht für 

 die Gemeinde Schillersdorf im Elsass in Frankreich
 einen Ortsteil der Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen des Ortes Moczyły in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 den deutschen Namen der Gemeinde Šilheřovice in der Mährisch-Schlesischen Region in Tschechien